Hergetova cihelna může být:

 Hergetova cihelna (Bubeneč) - v Praze 6
 Hergetova cihelna (Malá Strana) - v Praze 1
 Hergetova cihelna (Sedlec) - v Praze 6